La vita è bella (film uit 1943), Italiaanse film van Carlo Ludovico Bragaglia
 La vita è bella (film uit 1997), Italiaanse tragikomedie, geregisseerd door Roberto Benigni

Zie ook 
 La vie est belle (doorverwijspagina)